Амфиса:

 Амфиса — город в Греции.
 Амфиса (дочь Макарея и Канаки) — возлюбленная Аполлона.
 Амфиса (дочь Эхета).

См. также 
 Анфиса